Beatrix Kastilská (španělsky Beatriz de Castilla y Molina, portugalsky Beatriz de Molina e Castela, 1293 – 25. října 1359 Lisabon) byla portugalská královna.

Biografie 
Narodila se jako dcera kastilského krále Sancha IV. a Marie z Moliny. Měla šest sourozenců, včetně krále Ferdinanda IV. Kastilského a Isabely, nejprve manželky Jakuba II. Aragonského a poté vévody Jana III. Bretaňského.

13. září 1297, když byly Beatrix jen čtyři roky, byla u Alcañices sjednána smlouva mezi Kastilií a Portugalské, která ukončila nepřátelství mezi oběma zeměmi a určila definitivní hranice. Smlouvu dojednali královna Marie, regentka Kastilie za svého nezletilého syna Ferdinanda IV. a Dinis I. Portugalský. Rovněž byla ratifikovaná dřívější dohoda o sňatku mezi králem Ferdinandem a Konstancií Portugalskou a mezi jejím bratrem Alfonsem a Beatrix. Toho roku Beatrix odjela ke dvoru krále Dinise a vyrůstala tam společně se svým budoucím manželem, kterému tehdy byla asi šest let.

Svatba proběhla 12. září 1309. Předtím však byl třeba papežský dispenc, jelikož Alfons byl pravnukem Alfonse X. Kastilského a Beatrix vnučkou onoho panovníka. Bylo to plodné a zjevně šťastné manželství. Afons přerušil tradici předchozích králů a neměl nemanželské děti. Čtyři ze sedmi dětí narozených v tomto manželství však zemřely v dětství. Roku 1325 se po manželově boku stala portugalskou královnou.

Když její manžel a Alfons XI. Kastilský v letech 1336–1339 vedli válku, Beatrix překročila hranice a v Badajozu se setkala s kastilským králem, aby sjednala mírové podmínky, ale její snaha byla neúspěšná. V roce 1338 poslala ambasadory ke dvoru krále Alfonske IV. Aragonského, aby posílila alianci mezi oběma královstvími, která byla oslabena, když se její syn, budoucí Petr I. Portugalský, odmítl oženit s Blankou, neteří aragonského krále, z důvodu její "prokázané psychické slabosti a nevhodnosti pro manželství". Společně s arcibiskupem z Bragy byla také prostředníkem v době hrozící občanské války po nařízené vraždě milenky prince Petra Inés de Castro.

Roku 1357 ovdověla a zemřela o dva roky později. Byla pohřbena po manželově boku v královské kapli v katedrále v Lisabonu. Královský panteon byl zničen roku 1755 při zemětřesení.

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 González Mínguez, César (2004). "Fernando IV de Castilla (1295–1312): Perfil de un reinado" (PDF). Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval (in Spanish) (17) (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Facultad de Geografía e Historia). S. 223–244. ISSN 0214-9745.
 Lourenço Menino, Vanda Lisa (2008). "Cartas de Arras da Rainha D. Beatriz (1309–1359)" (PDF). Estudios humanísticos. Historia (in Portuguese) (7) (León: Universidad de León: Servicio de Publicaciones). S. 349–358. ISSN 1696-0300.

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Ženy
Kastilské infantky
Portugalské královny
Pohřbení v katedrále v Lisabonu
Narození v roce 1293
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1359
Narození 8. března